Das Canberra International 2001 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Canberra. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 5. bis 13. Januar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Canberra